Inari Vachs (Michigan, 2 de setembro de 1974) é uma atriz pornográfica americana.

Ela entrou para a indústria de filmes adultos em novembro de 1997, aos 23 anos de idade, e desde então apareceu em mais de 380 filmes.

Seu nome artístico refere-se ao deus japonês Inari, que é retratado em pinturas como uma mulher com cabelo longo e esvoaçante, e ao seu autor favorito Andrew Vachss. Em 2000, ela assinou um contrato exclusivo com a XXXGeneration Video, e tornou-se uma repórter de música da revista XXXGeneration. Em 2002, ela iniciou um hiato de oito anos de gravações em filmes.

Em 2003, fundou a empresa de produção IV Multimedia. Em 2005, ela foi co-anfitriã do Naughty Amateur Home Videos da Playboy TV.

Em 2010, Vachs voltou às gravações no filme Harder da skinworXXX.

Prêmios 
AVN Award:
 2000: Female Performer of the Year 	
 2001: Best Anal Sex Scene (Film) – Facade
 2001: Best Couples Sex Scene (Video) – West Side
XRCO Award:
 2000: Female Performer of the Year
 2000: Best Single Performance (Actress) – The Awakening
 2001: Best Orgasmic Oralist
 2002: Best Girl-Girl Sex Scene – No Man's Land 33
 2010: Introduzida ao Hall da Fama da XRCO
Outros:
 1998: CAVR Award – Starlet of the year
 2000: Night Moves Magazine – Best New Starlet
 2002: Genesis Magazine – Pornstar of the Year

Ligações externas 

 

\\nm

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Norte-americanos de ascendência sérvia